Il singolare del torneo di tennis Salzburg Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Goran Prpić che ha battuto in finale Éric Winogradsky 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Goran Prpić (Campione)
 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)
 Michael Stich (primo turno)
 Johan Carlsson (semifinali)

 Richard Fromberg (primo turno)
 Simon Youl (primo turno)
 Nicklas Kulti (quarti di finale)
 Marcelo Ingaramo (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Salzburg Challenger 1989